Rallis () ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitris Rallis (* 1952), griechischer Diplomat
 Dimitrios Rallis (1844–1921), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Evangelos Rallis (19. Jh.), griechischer Tennisspieler und Olympiateilnehmer
 Georgios Rallis (1918–2006), griechischer Premierminister
 Ioannis Rallis (1878–1946), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Konstantinos Rallis (1867–1942), griechischer Rechtswissenschaftler
Stephen Rallis (1942–2012), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Ralli